Cambra (motorfiets), een motorfietsmerk
 Cambra (plaats), een plaats in de gemeente Vouzela in Portugal